The Sims 3: Pets (The Sims 3: Pets no Brasil e Os Sims 3: Animais,Bichos

em Portugal), é o quinto pacote de expansão do jogo de computador de simulação de vida The Sims 3, lançado em 2 de Junho de 2019 nos Estados Unidos. O jogo foi lançado dia 2 de Junho de 2019 em Portugal e no Brasil.

The Sims 3 Pets tem seres parecidos com cavalos, mas na verdade, são unicórnios. Os unicórnios têm poderes que os animais de estimação normais não podem ter. Estes (os unicórnios), podem abençoar Sims e mascotes, mas também os podem amaldiçoar. Os unicórnios podem fazer uma casa pegar fogo mas também podem ser amigos dos Sims. Os Sims podem adotar unicórnios se tiverem um bom relacionamento com eles. Também pode abrir a caixa de códigos (shift-ctrl-c) e digitar "testingcheatsenabled true" sem aspas e clique enter. Segure a tecla shift e depois clique no unicórnio, sem largar a tecla shift. Clique em "adicionar à família ativa" e o unicórnio fica a fazer da sua família. Os unicórnios têm as mesmas necessidades que os cavalos, mas as barras das necessidades são brancas. Os unicórnios só aparecem entre a meia-noite e as 5 da manhã. Os unicórnios aparecem em lugares sombrios, como a cascata, a lagoa para pescar, o antro do ladrão, etc. Entre a meia-noite e as cinco da manhã, vá à`vista completa da cidade. Espere um pouco, se vir uma "Aurora Boreal ou Austral" (conjunto de cores que estão na vertical), leve o seu sim até ao sitio onde ela está, que vai ver um unicórnio, depois, faz amizade com ele e adota-o ou então, utilize os códigos que eu escrevi lá atrás.

DESCRIÇÃO:

Pela primeira vez na história da franquia os jogadores vão poder assumir o controle total sobre seus bichos de estimação e jogar com a história de suas vidas. Eles também vão poder determinar os traços dos seus animais para criar o bicho perfeito para cada Sim. The Sims 3 Pets faz com que os jogadores adicionem mais um novo membro às suas famílias para controlar e descobrir maneiras inéditas de jogar com a vida!

RECURSOS:

• Quanto mais animais de estimação, mais diversão! Crie uma grande variedade de cachorros, gatos e pela  primeira vez: cavalos.

• Seja o animal de estimação! Assuma o controle do animal de seu Sim para perseguir, cavar, atacar e mais. Seja o companheiro perfeito ou traga muitos problemas para seus Sims.

• Os animais têm seus próprios traços, de inteligente, corajoso, amigável a hidrófobo, levado, desligado, gentil, rápido, ágil, determine a personalidade  conforme você quiser!

• Animais podem aprender habilidades: Cães e gatos podem aprender a caçar, cães a localizar itens colecionáveis e atrair um encontro para seu Sim, cavalos podem aprender a correr e pular! .Voltado Para um Publico Maior de 12 anos(conteúdo sexual)etc.Atualizado:30/08/16.

Recepção 
A  expansão teve críticas favoráveis para PC .Os críticos elogiaram o CAS e a adição de cavalos,mas a IA dos animais foi bastante criticada.

As versões para outras plataformas não foi muito bem recebida tendo revisões mistas dos críticos e negativas do público.

Ligações externas

Pacotes de expansão de The Sims
Jogos para Windows
Jogos para macOS
Jogos para Nintendo 3DS
Jogos para Xbox 360
Jogos para PlayStation 3
Jogos eletrônicos sobre animais